Bentounès, ou Bentounes, est un patronyme d'origine arabe, porté notamment par :

 Adda Bentounes, 1898 - 1952, guide spirituel soufi, successeur du fondateur de la confrérie soufie alawiyya en Algérie,
 Khaled Bentounès, 1949 - , fils et successeur du précédent,
 Abderrahmane Bentounès, 1913 - 2010, homme politique français, député et secrétaire de l'Assemblée nationale en 1953.

Homonymie de patronyme
Soufi